Бирюко́в, И́горь:
 Бирюков, Игорь Андреевич (род. 1986) — российский игрок в пляжный футбол.
 Бирюков, Игорь Григорьевич (1931—2017) — советский архитектор и педагог.